Giovanni Bertini – scultore italiano
Giovanni Bertini – politico e avvocato italiano
Giovanni Bertini – calciatore italiano